Az 1986-os rali-világbajnokság volt a 14. rali-világbajnoki szezon. Január 18-án kezdődött és december 7-én lett vége. Az egyéni bajnok Juha Kankkunen lett, a csapat világbajnok pedig a Peugeot.

Végeredmény

Versenyző

További információk 

 1986-os rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

1986
Rali